Spojení písmen I, A a D může mít více významů:
 individuální automobilová doprava
 Washington Dulles International Airport – IATA kód letiště
 iAd – mobilní reklamní platforma společnosti Apple
 zabudované přístupové zařízení (integrated access device)
 International Automotive Design – britská společnost v oboru automobilového designu
 stíhací letecká divize v SSSR a Rusku (истребительная авиационная дивизия – istrebitel‘naja aviacionnaja divizija)
 imunoadsorpce
 závislost na internetu (Internet addiction disorder)

Externí odkazy